НФЛ в сезоне 1944 — стал 25-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Чемпионская игра НФЛ 
Грин Бэй Пэкерз — Нью-Йорк Джайентс 14:7

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1944.pdf Сезон 1944 года в деталях]

Сезоны НФЛ